Sitan vez je treći studijski album hrvatskog pjevača Miroslava Škore.

Popis pjesama 

 Konji Bili, konji vrani (4:52)
 Misli Baja (2:48)
 Ja sam taj što voli tambure (2:31)
 Oj, oraje (3:31)
 Da sam im'o šaku dukata (3:42)
 Tajna najveća (duet: Marta Nikolin) (3:40)
 Dva vita čempresa (3:56)
 Da mi je soko ptica biti (3:03)
 Majko jedina (3:21)
 Stari Čikl (3:17)

Ukupno Vrijeme: 34:23

Ovaj album je polučio uspješnice "Konji bili, konji vrani", "Oj, oraje", "Da sam im'o šaku dukata", "Tajna najveća" i "Majko jedina

Albumi Miroslava Škore
Albumi iz 1996.